Финал Лиги Европы УЕФА 2017 года — решающий матч розыгрыша Лиги Европы УЕФА 2016/17, 46-го сезона в истории Кубка УЕФА и 8-го сезона в истории Лиги Европы УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 24 мая 2017 года на стадионе «Френдс Арена» в Стокгольме, Швеция. Победу в игре одержал английский клуб «Манчестер Юнайтед», обыгравший «Аякс» со счётом 2:0.

«Манчестер Юнайтед» как победитель Лиги Европы УЕФА сыграет с победителем Лиги чемпионов УЕФА в матче за Суперкубок УЕФА, а также квалифицируется в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона.

Место проведения 

«Френдс Арена» была выбрана стадионом финального матча Лиги Европы УЕФА 2016/17 решением исполнительного комитета УЕФА, который прошёл 30 июня 2015 года в Праге.

Предыстория 
Для «Аякса» это второй финал Лиги Европы УЕФА (ранее известной как Кубок УЕФА). Предыдущий финал амстердамская команда выиграла, одержав победу над «Торино» после двух матчей по правилу гола, забитому на чужом поле.

Для «Манчестер Юнайтед» это первый в истории финал Лиги Европы и Кубка УЕФА. После своей победы «Юнайтед» стал пятым клубом, выигравшим все три главных европейских клубных трофея (Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов УЕФА, Кубок УЕФА/Лигу Европы УЕФА и Кубок обладателей кубков УЕФА). Другими клубами, имеющими такое достижение, являются «Ювентус», «Аякс», «Бавария» и «Челси».

Перед этим матчем команды встречались в еврокубках четыре раза: 2 победы одержал «Аякс» и 2 — «Манчестер Юнайтед».

Путь к финалу 

Примечание: Голы, забитые командами-финалистами, указаны первыми (Д = домашний матч; В = выездной матч).

Перед матчем

Посол матча 
Бывший шведский игрок Патрик Андерссон был назначен послом финала.

Логотип 
26 августа 2016 года в Монако был представлен официальный логотип матча.

Матч

Статистика 

</div>

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2017
 Суперкубок УЕФА 2017

Примечания

Ссылки 
 Финал 2017: Стокгольм

2017
Лига Европы УЕФА 2016/2017
Май 2017 года
Международные соревнования по футболу в Швеции
Лига Европы 2017
Лига Европы 2017
Международные спортивные соревнования в Стокгольме
События 24 мая